Sous-verre peut désigner :
 un sous-bock, ou rond à bière ;
 la peinture sous verre du Sénégal (ou souwèr).